Marek Kalinowski (1936–2014) – polski chemik
 Marek Kalinowski (1947–2016) – polski artysta fotograf
 Marek Kalinowski (ur. 1961) – polski prawnik